Опиум:

 Опиум (о́пий) — сильнодействующий наркотик, получаемый из недозрелых коробочек опийного мака.
 «Опиум» — пятый студийный альбом группы «Агата Кристи», выпущенный в 1995 году.
 Opium — дебютный альбом немецкой группы KMFDM, выпущенный в 1984 году.
 Opium — марка духов.
 Opium — марка нижнего белья.

См. также 
 ОпиумRoz — дебютный альбом российской поп-группы Serebro.
 Опиум народа — образное определение религии, ставшее широко известным благодаря Карлу Марксу.
 Опиум для народа (альбом) — четвёртый альбом группы «Ундервуд».
 Опиум для никого — песня группы «Агата Кристи» из альбома Опиум.
 Опиумная война
 Опиумный закон — нидерландский законодательный акт, определяющий правила работы с наркотическими средствами.